Lozice so lahko:
 Lozice, naselje v občini Vipava
 Lozice, naselje na otoku Vir